Сезон 2016—2017 годов стал для ПФК ЦСКА 25-м в высшем дивизионе страны и 25-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 23-й сезон в европейских кубковых турнирах

Состав команды

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

1. * Дисквалифицирован за употребление кокаина.2. ** Покинули расположение команды.3. *** Прибыли в расположение команды.4. № 12 закреплён за болельщиками клуба.5. № 16 закреплён за Сергеем Перхуном.

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

1. * Покинули расположение команды.

2. ** Прибыли в расположение команды.

Тренерский штаб

Основной состав

Молодёжный состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры.

Гол + пас 
Включает чемпионат России 2016/17

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры

Дисциплинарные показатели

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов клуба в сезоне.

|}

Чемпионат России 2016/17

Турнирная таблица

Матчи

Первый круг

Второй круг

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Суперкубок России 2016

Кубок России 2016/17

Лига Чемпионов УЕФА 2016/17

Групповой этап (группа E)

Турнирная таблица

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

2016/2017
ЦСКА
ЦСКА